Сантибаньес-эль-Бахо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 46,15 км². Население — 823 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса